Плоское — село в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Никольского сельского поселения.

Физико-географическая характеристика 
Расположено в 32 километрах от районного центра посёлка Змиёвка и 25 километрах от областного центра города Орёл.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)